La palabra helecho puede referirse en Botánica a:
 el taxón vegetal Pterophyta o Filicopsida, para los helechos propiamente dichos. El taxón es no monofilético, ya que las frondes que los diagnosticaban se han perdido en varios grupos.
 el taxón vegetal Monilophyta, que incluye a los helechos con frondes (antiguo Pterophyta) y los grupos que los han perdido secundariamente.
 más ampliamente, el taxón vegetal Pteridophyta, para monilofitas y licofitas, el último sin frondes ancestrales, pero con ciclo de vida donde los gametófitos son de vida libre y fotosintéticos, carácter que tradicionalmente los separó de las plantas con semilla. El taxón es parafilético.

 un nombre común de la planta Agrimonia eupatoria.
 el helecho común Pteridium aquilinum.